Триндаді — місто та муніципалітет в Бразилії, входить до штату Гояс.
 Триндаді — місто в окрузі Ме-Зокі на острові Сан-Томе у державі Сан-Томе і Принсіпі.

Див. також 
 Тріндаде